Дени́с И́горевич Во́ронов (2 июня 1991, Владивосток) — российский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник ДЮСШ при футбольном клубе «Луч-Энергия».

В 2009 году начал выступать за томскую «Томь» в молодёжном первенстве России. В 2011 году стал капитаном молодёжной команды томичей.

Первый матч в Премьер-лиге сыграл 2 октября 2011 года против "Рубина" (0:2), когда вышел в стартовом составе «Томи» в первой игре томского клуба под руководством Сергея Передни и провёл на поле весь матч. После матча Передня остался доволен игрой Воронова. Всего в сезоне 2011/12 Воронов вышел на поле в двух матчах чемпионата России.

В сезоне 2012/13 также был заявлен за «Томь», но из-за травмы участия в матчах не принимал. Перед стартом сезона 2013/14 перешёл в подмосковные «Химки».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Химок»

Футболисты России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Якутия»
Игроки ФК «Витязь» Крымск